

Pessoas
Rob Beckley

Localidades

Beckley (Virgínia Ocidental)

Beckley (East Sussex)

Desambiguação